Stati Uniti d'America
Greenbrier – città della Contea di Faulkner, Arkansas
Greenbrier – città della Contea di Robertson, Tennessee